Königsbrück steht für
 Königsbrück, Ort in Sachsen
 Standesherrschaft Königsbrück, eine der früheren Oberlausitzer Freien Standesherrschaften
 Schloss Königsbrück (Melle), Schloss im Stadtteil Neuenkirchen von Melle
 Kloster Koenigsbruck (Königsbrück, auch Koenigsbrück) in Frankreich
 August Wilding von Königsbrück (seit 1857 Graf Wilding von Königsbrück) (1829–1900), deutscher Standesherr und sächsischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:

 Naumann zu Königsbrück